Bocca di rana – elmo sviluppato nel XV secolo per proteggere la testa del cavaliere durante la giostra;
Bocca di rana – nome comune di diverse specie di uccelli della famiglia Podargidae, così chiamati per la strana forma del becco, larghissimo, depresso alla base e uncinato all'estremità.